Budovicium – toponimo latino della città di České Budějovice
 2524 Budovicium, asteroide della fascia principale